Durham Tees Valley Airport är en flygplats i Darlington i Storbritannien. Den ligger i grevskapet Durham och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Durham Tees Valley Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Durham Tees Valley Airport är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Durham Tees Valley Airport. Runt Durham Tees Valley Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Middlesbrough,  km nordost om Durham Tees Valley Airport. Trakten runt Durham Tees Valley Airport består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i England
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Darlington